Making Monsters is het vijfde studioalbum, dat is uitgebracht door EBM formatie Combichrist.

Track listing
 "Declamation" – 1:55
 "Follow the Trail of Blood" (featuring Brandan Schieppati of Bleeding Through) – 5:17
 "Never Surrender" – 4:49
 "Throat Full of Glass" – 4:47
 "Fuckmachine" – 5:15
 "Forgotten" – 4:09
 "Just Like Me" – 5:10
 "Slave to Machine" – 4:25
 "Through These Eyes of Pain" – 4:13
 "Monster:Murder:Kill" – 5:49
 "They" – 6:21
 "Reclamation" – 4:32

Muziekalbum uit 2010